ARB — аббревиатура, возможные значения которой:
 OpenGL Architecture Review Board
 Королевская академия наук и искусств Бельгии (Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique)
 ARB — теле-сеть Азербайджана